Adua – città etiope nella regione di Tigrè
 Adua – inno fascista composto in occasione della guerra d'Etiopia
 Adua – sommergibile della Regia Marina italiana
 Adua – vulcano attivo dell'Etiopia situato a sud della regione di Afar